Alfred Werner Maurer (Saarbrücken, 3 de octubre de 1945 es un arquitecto Alemán de renombre internacional e historiador de arquitectura especialista urbanista, arqueólogo (Prehistoria de Asia oriental) e historiador del arte.

Biografía 
Alfred Werner Maurer estudió desde 1964 hasta 1968 en la Facultad de Ingeniería y Ciencia de Saarland en Saarbrücken. De 1969 a 1970 estudió la planificación ambiental en el Hochschule für Gestaltung y la Universidad de Stuttgart, y de 1970 a 1972, arquitectura y planificación del uso del suelo en la Universidad de Innsbruck y de Kaiserslautern.

Recibió su licenciatura universitaria de postgrado especializada en arquitectura. De 1973 a 1977, estudió Historia del Arte, el Arqueología clásica, el Prehistoria, el proto y Arqueología el Oriente Medio a Universidad del Sarre. Sus maestros incluyen Wolfgang Götz, Rolf Hachmann, Friedrich Hiller, Hans Erich Kubach, Wilhelm Messerer, Winfried Orthmann, Frauke Stein y Peter Volkelt. Posteriormente, recibió su doctorado sobre el tema de los edificios del palacio de la 19 ª siglo en Francia , bajo los auspicios del profesor Peter Volkelt.

En 1973, participó como investigador en la Universidad del Sarre en Saarbrücken bajo la dirección de Rolf Hachmann, la búsqueda de Tell Kāmid el-Lōz (Kumidi) en el Líbano. 
En 1974 tomó parte en la investigación de la Universidad del Sarre, bajo la dirección de Winfried Orthmann. También ha llevado a cabo investigaciones en el Munbāqa (también llamado Ekalte (Mumbaqat) de la ciudad , 5000 años de antigüedad, lo que lleva la excavación arqueológica en el norte de Siria.

En 1977, el Deutsche Orientgesellschaft Berlín y la Universidad del Sarre nombró oficialmente al Sr. Maurer, director de las excavaciones en Mumbaqat Siria.

Al mismo tiempo , tomó una posición como profesor Planificación, Arquitectura y Arqueología Urbana en su ciudad natal. Ha trabajado como arquitecto e historiador de la arquitectura investigador. Entre otras cosas, en 1980 , participó en la restauración y rehabilitación del Castillo de Saarbrücken y History Museum Saar.

Alfred Werner Maurer también está involucrado en el mundo del deporte como un miembro activo de la junta directiva de la Asociación Alemana de Esgrima (Deutscher Fechter-Bund) Junta de la Asociación Atlética de Saarland, Presidente Federal de Interregio Saar- Lor- Lux- Elsaß- Südwest, y el presidente de la Federal esgrimistas Saarland.

Logros (selección ) 
 Reconstrucción del Palacio de Saarbrücken (contour Gottfried Böhm) 
 Museo de Historia de Saar (con G. Böhm, N. Rosiny, K. Krüger, L. Rieger, E. Fissabre) Exploración, excavación, reconstrucción y Patología Edificio Castillo Saarbrücken:
 Centro Cívico Dudweiler (grandes almacenes y un centro comunitario, diseño de G. Böhm)
 Polo de Innovación de la Universidad de Saarland en Saarbrücken
 Casino Saarbrücken en el jardín Casino Saarbrücken en el jardín franco-alemán
 Villas en Francia , Suiza y Alemania ( Rudolf Olgiati)

Publicaciones (selección ) 
 (de) Die Baugeschichte de Saarbrücken und deren Schlosses Erforschung En: . Karbach Jürgen Paul Thomes (Hrsg.): Beiträge zum Stengel - Symposion anlässlich de 300. Geburtstages von Friedrich Joachim Stengel am 29./30.09.1994 im Schloss Saarbrücken / Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend (), 43/1995, S. 177-217.
 (de) poner Erich Fissabre: Gestaltbild Barockschloss Saarbrücken 1739-1748 . Methoden , Arbeitsweisen , Quellen der Rekonstruktion. Selbstverlag, 1980 .
 (de) poner Erich Fissabre: Síntesis zwischen Alt und Neu . Postal Zentrum für innovadora Produktion en Saarbrücken en: ..  postal Zentrum für innovadora Produktion Saarbrücken 1996 S. 19-31 .
 (de) (es) 1977 Mumbaqat. Bericht über die von der Deutschen Orient-Gesellschaft mit der Universität Saarbrücken Mitteln unternommene Ausgrabung . Basilea ( Suiza) 2007.
 (fr) , (c )  Villas en Francia , Suiza y Alemania Rudolf Olgiati y Alfred Werner Maurer '' Niza en 2013 , Basilea ( Suiza) 2013 .
 (de) "Reise in den Orient zur Grabung Kamid el-Loz, Libanon 1973", Filólogo Verlag, Basilea ( Suiza) 2006.
 (de) Mumbaqat 1977. Bericht über die von der Deutschen Orient -Gesellschaft mit der Universität Saarbrücken Mitteln unternommene Ausgrabung. Basilea 2007.
 (de) Architekturtheorie: Disput François Blondel und Claude Perrault. Der Streit zwischen Francois Blondel Claude Perrault und über den Ursprung der Natürlichen architektonischen Proportionen und die Krise der Architekturtheorie (Elektronische recursos) Filólogo - Netzwerk Basilea (ch)
 (de) Saarbrücken Schloss und Burg ( Elektronische recursos) Filólogo - Netzwerk Basilea (ch)

Enlaces externos 
 (de)Publicaciones de y sobre Alfred Werner Maurer en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Alemania.

 (en) [autor http://fra.archinform.net/arch/108369.htm , historiador de arte y curador monumento]
 (de) Alfred Werner Maurer Bilder von 2006-2010 Willi Mayerhofer Filólogo Verlag Basel (CH)
 (en) Literatur OCLC Wordcat
 (de) Homepage Alfred Werner Maurer
 (de) Maurer- Associates Architects -  para www.detail360.de, consultado el 24 de septiembre de 2013
 (de) Alfred Werner Maurer  para www.detail360.de, consultado el 29 de agosto de 2013.
 (de) '' Disput François Blondel und Claude Perrault . Der Streit zwischen Francois Blondel Claude Perrault und über den Ursprung der Natürlichen architektonischen Proportionen und die Krise der Architekturtheorie [ Elektronische recursos] Alexia Vanessa Maurer- Schwindt , Alfred Werner Maurer. Filólogo Netzwerk CH -Basel.
 (en) proyectos Maurer-asociados-arquitectos] para www.detail360.de, consultado el 27 de septiembre de 2013.

Referencia (selección) 
 http://fra.archinform.net/arch/108369.htm Alfred Werner Maurer (Alfred Maurer) architecte allemand, auteur, art historian et monument conservator (*1945)
 Gernot Wilhelm (Hrsg.): Zwischen Tigris und Nil, Verlag Philipp von Zabern Mainz, ISBN 3-8053-2490-1.
 Erich Kretz: Ein Töpferofen mit Lochtenne und Kuppel in Mumbaqat in: Festschrift Martin Graßnik, (Hrsg.) Fachbereich Architektur/ Raum- und Umweltplanung/Bauingenieurwesen der Universität Kaiserslautern, 1987.
 Alfred Maurer: Die Baugeschichte des Saarbrücker Schlosses und deren Erforschung. In: Jürgen Karbach, Paul Thomes (Hrsg.): Beiträge zum Stengel-Symposion anläßlich des 300. Geburtstages von Friedrich Joachim Stengel am 29./30.9.1994 im Saarbrücker Schloß. (= Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend. 43,1995). Historischer Verein für die Saargegend, Saarbrücken 1995, , S. 177–217.
 Architekturführer Saarbrücken in: Baumeister 94. Jahrgang 1997.
 http://burg-schloss-saarbruecken.npage.de Alfred Werner Maurer: Burg und Schloss Saarbrucken] (Elektronische Ressource) Philologus-Netzwerk Basel (ch)
 Marjorie-Wiki de Villa Sarraz

Referencias 

Arquitectos de Alemania
Arqueólogos de Alemania del siglo XX
Arquitectos del Movimiento Moderno
Arquitectos de Alemania del siglo XX
Arquitectura moderna
Historiadores del arte de Alemania
Urbanismo
Nacidos en Saarbrücken